Averani ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Averani (1645–1707), italienischer Altphilologe, älterer Bruder von Giuseppe und Niccolò
 Giuseppe Averani (1662–1738), italienischer Jurist
 Niccolò Averani (um 1650–1727), italienischer Jurist und Philosoph